IFK Göteborg deltog säsongen 2010 i Allsvenskan, Svenska cupen och UEFA Europa League.

Säsongen
Efter att ha förlorat guldet i sista matchen säsongen 2009 förväntades IFK Göteborg slåss om SM-guldet 2010. Efter en mindre lyckad säsong slutade laget sjua, vilket var den sämsta placeringen sedan 2006. Man åkte även ur Europa League i ett tidigt stadium.

Spelartrupp

Målvakter
  Kim Christensen
  Erik Dahlin
  Marcus Sandberg

Backar
  Petter Björlund
  Nicklas Carlsson
  Mikael Dyrestam
  Adam Johansson
  Hjálmar Jónsson
  Erik Lund
  Ragnar Sigurðsson
  Gustav Svensson
  Karl Svensson

Mittfältare
  Theodór Elmar Bjarnason
  Sebastian Eriksson
  Alexander Faltsetas
  Jakob Johansson
  Thomas Olsson
  Tobias Sana
  Stefan Selaković

Anfallare
  Nicklas Bärkroth
  Pär Ericsson
  Tobias Hysén
  Hannes Stiller
  Robin Söder

Allsvenskan

Matcher

2010
Fotbollssäsongen 2010 efter lag
Fotboll i Sverige 2010